WBJ kan syfta på:

 Warberg-Borås Järnväg
 Wintjern-Lilla Björnmossens Järnväg